Skinnarskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skinnarskär och Rövarskär, Euraåminne, Satakunta, 
 Skinnarskär (Föglö, Åland), 
 Skinnarskär, Houtskär, Åboland, 
 Skinnarskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Skinnarskäret
Skinnarvik
Skinnarslandet
Skinnars

Robotskapade Finlandförgreningar